

Cinema 
 Da qui all'eternità (From Here to Eternity) – film del 1953 diretto da Fred Zinnemann

Letteratura 
 Da qui all'eternità (From Here to Eternity) – romanzo di James Jones del 1951

Musica 
 From Here to Eternity – album di Giorgio Moroder del 1977
 From Here to Eternity – singolo degli Iron Maiden del 1992, dall'album Fear of the Dark
 From Here to Eternity – singolo dei Datura del 1996
 From Here to Eternity – album degli Envy del 1998
 From Here to Eternity: Live – album dei Clash del 1999

Televisione 
 From Here to Eternity – miniserie televisiva del 1979
 From Here to Eternity – serie televisiva del 1980